Antebellum (lateinisch ante bellum ‚vor dem Krieg‘) steht für:

 Antebellum, Periode in den Südstaaten der USA vor dem Sezessionskrieg, siehe Südstaaten #Antebellum
 Antebellum-Architektur, Baustil in den Südstaaten der USA 
 Antebellum (Film), US-amerikanischer Film von Gerard Bush und Christopher Renz (2020)
 status quo ante bellum, der Zustand wie vor dem Kriege, siehe Status quo #Ursprüngliche Wortbedeutung